Franks ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Franks (1936–2017), englischer Fußballspieler
 Augustus Wollaston Franks (1826–1897), englischer Kunstsammler, Museumskurator
 Ben Franks (* 1984), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Bob Franks (1951–2010), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Franks (1909–1924), US-amerikanisches Mordopfer, siehe Leopold und Loeb
 Bubba Franks (* 1978), US-amerikanischer Footballspieler
 Cecil Franks (1935–2014), britischer Politiker
 Frederick Franks (1794–1865), in den Vereinigten Staaten tätiger Maler, Bildhauer, Kunstlehrer und Museumsbesitzer
 Frederick M. Franks Jr. (* 1936), US-amerikanischer Offizier, General der US Army
 Gary Franks (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Harold Franks (1891–1973), britischer Boxer 
 Herman Franks (1914–2009), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 James Moyer Franks (* 1972), US-amerikanischer Rockmusiker, siehe Jimmy Pop
 Lucinda Franks (1946–2021), US-amerikanische Journalistin, Romanautorin und Memoirenschreiberin
 Margaret Franks, englische Tischtennisspielerin
 Mark Franks, Mitglied der britisch-irischen Boygroup The Overtones

 Norman Franks (* 1940), englischsprachiger Militärhistoriker und Sachbuchautor
 Oliver Franks, Baron Franks (1905–1992), britischer Beamter
 Owen Franks (* 1987), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Rod Franks († 2014), britischer Trompeter
 Sheryl Franks (* 1961), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Tommy Franks (* 1945), US-amerikanischer Militär, Kommandeur US Central Command
 Trent Franks (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Wilbur R. Franks (1901–1986), kanadischer Mediziner
 William Sadler Franks (1851–1935), britischer Astronom

Franks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Franks (Illinois)
 Franks (Missouri)
 Franks (Oklahoma)
 Franks Mill (Virginia)

Siehe auch:

 Francks